The Humans (band), een rockband
 The Humans (computerspel), een computerspel
 The Humans (film), een film uit 2021